Девід Хабат (* 1991) — словенський борець вільного стилю, бронзовий призер чемпіонату Європи, срібний призер Середземноморських ігор.
 Хуан Хабат Астал (1772—1825) — іспанський політик, виконував обов'язки державного секретаря країни впродовж одного дня в березні 1820 року.